Глан може да се односи на:

 Глан (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Глан (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Глан (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Глан (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Глан (река), река у Аустрији